Патрик Джон Смит (; род. 1932, Нью-Йорк) — американский  и .

Биография 
Работал музыкальным обозревателем таких американских специализированных изданий, как High Fidelity, Musical America, Musical Quarterly, Musical Times, а также, в последние годы, журнала New Criterion; исполнял также обязанности нью-йоркского музыкального корреспондента лондонской Times. В 1985—1989 гг. возглавлял программу оперы и музыкального театра Национального фонда искусств США (). В 1989—2000 гг. главный редактор журнала Opera News ().

Наиболее известен труд Смита «Десятая муза: Исторический очерк оперного либретто» (; 1970) — определяющая работа в области истории либретто, заложившая основу для формирования либреттологии. В 1983 г. Смит опубликовал также книгу «Год в Метрополитен» ().

Источники